Korenjak je lahko:
 Korenjak, Maruševec (Hrvaška)
 Korenjak (Slovenija)
 Korenjak (priimek)